Хмельницький Борис Мойсейович — український лікар-фтизіатр.
 Хмельницький Борис Олексійович — російський радянський актор театру і кіно.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок